Dawnay ist der Familienname folgender Personen:

 David Dawnay (1903–1971), britischer Polospieler 
 Hugh Dawnay (1932–2012), britischer Soldat und Polospieler
 Peter Dawnay (1904–1989), britischer Offizier